Dando ist:

Orte:
 Dando (Angola), eine Gemeinde in N’harea, Angola
 Dando (Pakistan), eine Stadt im Tando Muhammad Khan District, Provinz Sindh, Pakistan

Personen:
 Dandō Shigemitsu (1913–2012), japanischer Jurist
 Carolyn Dando (* 1989), neuseeländische Schauspielerin und Sängerin
 Evan Dando (* 1967), US-amerikanischer Musiker, Mitglied der Lemonheads
 Jill Dando (1961–1999), britische Journalistin und Moderatorin
 Maurice Dando (1905–1949), britischer Fußballspieler
 Suzanne Dando (* 1961), britische Turnerin
 William A. Dando (1934–2021), US-amerikanischer Geograph